I Am a Photograph – album francuskiej piosenkarki Amandy Lear, wydany w 1977 roku.

Ogólne informacje 
I Am a Photograph to debiutancka płyta długogrająca artystki. Prawie wszystkie teksty napisała sama Amanda, natomiast za brzmienie albumu odpowiedzialny był niemiecki producent Anthony Monn, który miał współpracować z Amandą Lear przez kolejnych 6 lat. Duży sukces płyty utorował artystce drogę do dalszej kariery.

Płyta ukazała się w wielu różnych wersjach. Pierwsza, z okładką przedstawiającą garaż, i druga, z nagim zdjęciem Amandy na okładce, różniły się nieco listą ścieżek. Znacznie większą popularnością cieszyło się wydanie drugie, którego dodatkową atrakcją był plakat ze zdjęciem Amandy, na którym piosenkarka pozuje topless, z sesji zdjęciowej do Playboya. Wydana została też trzecia edycja, z listą piosenek identyczną do wersji drugiej, lecz z innym zdjęciem na okładce.

Longplay okazał się sukcesem w Europie. Dotarł do top 40 list sprzedaży w Niemczech i Austrii, a we Włoszech okazał się jedną z najlepiej sprzedających się płyt roku 1977. Przyczyniły się do tego popularne single i odpowiednia promocja, oparta głównie na kontrowersyjnym wizerunku i stylu bycia piosenkarki.

Album został wydany na winylu i kasecie magnetofonowej. Na krążku CD album ukazał się dopiero w 2012 i 2013 roku dzięki firmie Gold Legion. W roku 2014 płyta I Am a Photograph pojawiła się w sprzedaży w formacie cyfrowym.

Lista utworów

Wydanie pierwsze 
Strona A:

Strona B:

Wydanie drugie 
Strona A:

Strona B:

Wydanie kompaktowe

Pozycje na listach

Single z płyty 
 1975: „La Bagarre”
 1976: „Blood and Honey”
 1977: „Tomorrow”
 1977: „Blue Tango”
 1977: „Alphabet”
 1977: „Queen of Chinatown"

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1977
Albumy Amandy Lear